

Film
The Duel – cortometraggio del 1905 diretto da Lewin Fitzhamon
The Duel – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
The Duel – cortometraggio del 1912 diretto da James Kirkwood
The Duel – film di animazione del 1967 diretto da Ronald Bijlsma
The Duel – film del 1971 diretto da Chang Cheh
The Duel – cortometraggio del 2006 diretto da Tony Chiu
 Il duello - By Way of Helena (The Duel) – film del 2016 diretto da Kieran Darcy-Smith

Pagine correlate 
 Duello (disambigua)
 Duel